Oñate ist 

 Oñati, der spanische Name der Stadt im Baskenland

Oñate ist der Familienname folgender Personen:
 Cristóbal de Oñate (1504–1567), spanischer Conquistador 
 Íñigo Vélez de Guevara, Conde de Oñate (1566–1644), spanischer Staatsmann und Diplomat
 Juan de Oñate (1550–1626), spanischer Conquistador im heutigen Mexiko und Südwesten der USA; Sohn des Cristóbal
 Julián Oñate y Juárez († 1899), spanischer Maler
 Nelson Oñate (1943–2022), kubanischer Sportschütze
 Santiago Oñate Laborde (* 1949), mexikanischer Rechtsanwalt und Politiker der PRI

Siehe auch:
Oñate-Vertrag